JAG steht als Abkürzung für:
 Jacobabad, IATA-Code des pakistanischen Flughafens
 JAG – Im Auftrag der Ehre, US-amerikanische Fernsehserie
 Jahresarbeitsentgeltgrenze (korrekte Abkürzung: JAEG) in der gesetzlichen Krankenversicherung
 Johanniter-Arbeitsgemeinschaften für Gegenwartsfragen, karitative Einrichtung
 Judge Advocate General’s Corps, Justizbehörden der US-amerikanischen Streitkräfte
 Jüdisches Autonomes Gebiet, siehe Jüdische Autonome Oblast
 Jugendaktionsgruppen der Umweltorganisation Greenpeace, siehe Greenpeace-Jugend
 Juristenausbildungsgesetz
 JAG Cars, Automarke

Allgemeinbildende Schulen:
 Johannes-Althusius-Gymnasium (Bad Berleburg)
 Johannes-Althusius-Gymnasium Emden

Personen:
 José Agustín Goytisolo (1928–1999), spanischer Dichter

Abkürzung